Ickbach ist ein Gewässername:

 Ickbach (Breitbach), linker Zufluss des Breitbachs (zum Main) vor Markt Obernbreit, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Ickbach (Düssel), rechter Zufluss der Düssel in Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen; heute verdolt